El príncipe Felipe Ernesto de Schaumburg-Lippe (26 de julio de 1928 - 28 de agosto de 2003) fue jefe de la Casa Principesca de Schaumburg-Lippe.

Biografía 
Fue el segundo hijo del príncipe Wolrad de Schaumburg-Lippe y su esposa la princesa Batilde de Schaumburg-Lippe. Tras la muerte de su tío, el príncipe Adolfo II, en un accidente de aviación en 1936, el padre de Felipe Ernesto, Wolrad se convirtió en el nuevo jefe de la Casa de Schaumburg-Lippe. 

Felipe Ernesto tenía un doctorado en filosofía y ciencias políticas. Después de que su hermano mayor, el príncipe heredero Jorge Guillermo, muriera en combate en Nössige, Sajonia, el 29 de abril de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, Felipe Ernesto se convirtió en el nuevo heredero de la Casa de Schaumburg-Lippe. Felipe Ernesto sucedió en la jefatura de la casa a la muerte de su padre el 15 de junio de 1962.

Hasta 1993, administró la propiedad familiar de la casa Schaumburg-Lippe. Era dueño de los castillos de Bückeburg y Hagenburg en Baja Sajonia. El castillo de Bückeburg es la residencia y sede de los príncipes de Schaumburg-Lippe. 

A su muerte en Bückeburg, cuando fue sucedido por su único hijo superviviente, Alejandro.

Matrimonio e hijos 

Contrajo matrimonio con la baronesa Eva Benita von Tiele-Winckler (1927-2013) en Bückeburg el 3 de octubre de 1955. Tuvieron dos hijos, muriendo el hijo mayor, Jorge Guillermo, debido a un accidente de motocicleta en 1983:

 Jorge Guillermo (1956-1983)
 Alejandro (n. 1958)

Ancestros 

Casa de Schaumburg-Lippe
Príncipes de Schaumburg-Lippe
Nobles de Alemania del siglo XX
Pretendientes al trono